Александр Гусев (20 марта 1966, Оренбург, Россия) — композитор, звукорежиссёр,   музыкальный руководитель Студии SounDrama, музыкант (скрипка, фортепиано),актёр.

Биография 
Родился 20 марта 1966 года в городе Оренбург. Родители Александра Гусева — музыканты, мать — Гусева Наталья Павловна — концертмейстер Харьковское музыкальное училище им. Б. Н. Лятошинского, отчим — Куценко Виталий Данилович — главный дирижёр Харьковского академического театра оперы и балета. Окончил среднюю специальную музыкальную школу при Казанской Государственной Консерватории (класс скрипки).
В 1985 году поступил в Новосибирскую Государственную Консерваторию им. М. И. Глинки (класс профессора З. Н. Брона, скрипка). По окончании консерватории работал в компьютерной лаборатории Новосибирской Консерватории, а также в оркестре Новосибирского оперного театра и Камерного оркестра под управлением М. Турича (скрипка).
С 1993 года сочиняет музыку, делает аранжировки, работает в качестве звукового оформителя роликов и саундтреков, а также  звукорежиссёром в области рекламы. Сотрудничал с группой “AT-home”. Параллельно участвовал в разработке и создании программы А. Устинова “Style Enhancer Micro”.  В 1994-95 гг. вместе с Антоном Меньшиковым создаёт свой первый альбом “Wild Culture”. После переезда в Москву в 1999 году, начинает сотрудничать с главными анимационными студиями (Студия Пилот, Школа_студия «Шар», Мастер-фильм, студия Анимос).
В 2003 году присоединяется к группе «Пан-квартет», с которой создавал музыку к спектаклям и кинофильмам. С 2003 по 2015 годы являлся музыкальным руководителем театральных и кино - проектов  студии SounDrama,  являясь автором музыки к спектаклям и кинофильмам, звукорежиссёром, исполнителем, актером и музыкальным руководителем.

С 2015 года выполняет музыкальные части различных проектов самостоятельно.

Лауреат множества анимационных премий и фестивалей, лауреат премии «Музыкальное сердце театра», дважды лауреат театральной премии «Чайка» в номинации «Мелодии и ритмы».

Лауреат Премии  "Palm Beach International Music Awards 2021"  в номинации "Best Classical Music Interpretation" .

Творчество

Авторская музыка, аранжировка и звукорежиссура мюзиклов 
      «Про лысую принцессу»  , 2005 г., Киновидеостудия "Анимос", Реж. Софья Кравцова  
      Музыкальный руководитель и композитор «Три Ивана» ,2017 г. ,Театр им. А.С. Пушкина, Реж. Игорь Теплов

Авторская музыка и аранжировка для Театральных постановок 
Музыка  к спектаклям
 «Двенадцатая ночь», МКТС, 2003 г. реж. Деклан Доннеллан
 «Мата Хари», Театр Апарте, 2004 г. реж. Г. Стрелков
 «Мещане», МХТ им. А. Чехова, 2004 г. реж. Кирилл Серебренников
 «Гроза», Театр Современник, 2004 г. реж. Нина Чусова
 «Маскарад», Театр Сатирикон, 2004 г. реж. Владимир Агеев
 «Скользящая Люче», ЦДиР, 2004 г. реж. Владимир Скворцов
 «Сон в шалую ночь», Театр им. А. Пушкина, 2004 г. реж. Нина Чусова
 «Переход»,ЦДиР совместно со студией SounDrama, 2006 г. реж. Владимир Панков
 «Морфий», Театр Et Cetera, 2006 г. реж. Владимир Панков
 «Пожары», Театр Et Cetera, 2007 г. реж. Важди Муавад
 «Гоголь. Вечера Часть I», студии SounDrama, Центр им Вс. Мейерхольда, компания «Театральные решения», 2007 г. реж. Владимир Панков
 «Молодец/Le Gars», студии SounDrama, Театр Наций, 2007 г.
 «Гоголь. Вечера. Часть II», студии SounDrama, Центр им Вс. Мейерхольда, компания «Театральные решения», 2008 г. реж. Владимир Панков
 «Свадьба», Чеховский фестиваль совместно с Национальным Белорусским театром им. Я. Купалы, 2009 г. реж. Владимир Панков
 «Территория любви», Арт-Партнер XXI, 2009 реж. Владимир Панков
 «Гоголь. Вечера. Часть III», студии SounDrama, Центр им Вс. Мейерхольда, компания «Театральные решения», 2009 г. реж. Владимир Панков
 «Ромео и Джульетта», Театр Наций, 2009 г. реж. Владимир Панков
 «Васса Железнова», МХТ им. А. Чехова, 2010 г. реж. Лев Эренбург
 «Любовь. Письма», Театр им. Пушкина, 2011 г. реж. Юлия Меньшова
 «Синдром Орфея», Театр Види-Лозанн (Лозанна, Швейцария), 2012 г. реж. Владимир Панков
 «Двор», Гоголь-Центр, 2014 г. реж. Владимир Панков
  Спектакль-посвящение(режиссеру- Александру Таирову) театра им. А.С.  Пушкина, 2015, Реж. Евгений Писарев, Сценарий Елена Гремина 
 «Утиная охота» , 2015 г., театр «EtCettera», реж. В. Панков 
 «Сердце матери»- Композитор и музыкальный руководитель проекта , 2020 г. , Московский Губернский театр, реж. Анна Горушкина. .

Авторская музыка и аранжировка в Кинематографии

Документальные фильмы 
·       «Busy inside».Россия-США, Реж. Ольга Львов. 2019 г. 

·       «The long breakup». Украина-Россия, продюсер Катя Содак, Реж. Ольга Львов. 2019г. 

·       «Youth TV Bridge» Россия-США, Реж. Ольга Львов

Музыка в игровом кино 
 «Лесная царевна» реж. Александр Басов, Теймураз Эсадзе 2004 г.
 «Авантюристка» реж. Дмитрий Дьяченко. 2005 г.
 «Большое зло и мелкие пакости. Детектив от Татьяны Устиновой.». 2005 г.
 «Бешеная» реж. Дмитрий Федоров. 2007 г.
 «Май» реж. Марат Рафиков, Илья Рубинштейн. 2007 г.
 «Сокровище» реж. Наталия Беляускене, Евгений Васькевич. 2007 г.
 «На море!» реж. Я. Чеважевский. 2008 г.
 «Трасса М8» реж. Александр Грабарь. 2008 г.
 «Доктор» реж. Владимир Панков, 2012 г.

Мультипликационные фильмы 
 «Про девочку, которая нашла своего мишку» 2002 г. реж. Елена Чернова
 «Из жизни разбойников» 2002 г. реж.Софья Кравцова
 «Опасная прогулка» 2002 г. реж. Алена Оятьева
 «Круговорот» 2002 г. реж. Роберт Лабидас
 «2+1=…» 2003 г. реж. Елена Чернова
 «Музыкальный магазинчик» 2003 г. реж.Софья Кравцова
 «К югу от севера» 2003 г. реж. Андрей Соколов
 «Иван-Хуан» 2003 г. реж. Константин Арефьев, Степан Бирюков
 «Как обманули змея» 2004 г. реж Андрей Кузнецов
 «Умная дочка» 2004 г. реж. Елена Чернова
 «Заставки к анимационному проекту „Гора самоцветов“» 2004 г.
 «Из жизни разбойников-II» 2004 г. реж.Софья Кравцова
 «Про лысую принцессу» 2005 г. реж.Софья Кравцова
 «Королевство кошек» 2007 г. реж. М. Кузнецова
 «Оборотень из старого храма» 2007 г. реж. Алим Велитов
 «Дворник на Луне» 2007 г. реж. Константин Голубков
 «Жила-была муха»2008 г. реж. Алена Оятьева
 «Про зверей и людей» 2008 г. реж. Алексей Зайцев
 «Пудя» 2008 г. реж.Софья Кравцова
 «Ягодный пирог» 2011 г. реж. Елена Чернова
 «Бессмертный» 2012 г. реж. Михаил Алдашин
 «Лекарство для синички» 2013 г. реж. Анастасия Журавлева (в производстве)
 «Зеленая стрела» 2013 г. реж. Алексей Алексеев (в производстве)
 «Чебурашка» 2013 г. реж. Макото Накамура
 «Едем в Париж» из цикла № 38 «Веселая карусель» 2014 г. реж. А. Миронов и М. Алдашин (в производстве)

Звукорежиссура и аудиоинжениринг

Постановка и сопровождение аудиосредств в театральных и анимационных фильмах 
 «Из жизни разбойников» 2002 г. реж.Софья Кравцова
 «Круговорот» 2002 г. реж. Роберт Лабидас
 «Свято („Праздник“)» 2002 г. реж. Мария Степанова
 «Иван-Хуан» 2003 г. реж. Константин Арефьев, Степан Бирюков
 «Заставки к анимационному проекту „Гора самоцветов“» 2004 г.
 «Из жизни разбойников-II» 2004 г. реж.Софья Кравцова
 «Умная дочка» 2004 г. реж. Елена Чернова
 «Королевство кошек» 2007 г. реж. М. Кузнецова
 «Каша для самоеда» 2007 г. реж. Ольга Титова
 «Дворник на луне» 2007 г. реж. Константин Голубков
 «Жила-была муха» 2008 г. реж. Алена Оятьева
 «Про зверей и людей» 2008 г. реж. Алексей Зайцев
 «Ягодный пирог» 2011 г. реж. Елена Чернова
 «Лекарство для синички» 2013 г. реж. Анастасия Журавлева (в производстве)
 «Чебурашка» 2013 г. реж. Макото Накамура

Компьютерный аудиоинжениринг (DAW Logic ProX) музыкальных клипов (MIDI-сlip) и фильмов

Реклама и телевидение

Музыкальное оформление рекламных роликов 
Как композитор и звукорежиссёр создал музыкальное оформление более чем к 100 рекламным роликам и телевизионным заставкам. В том числе музыка к циклу роликов пива «ПИТ» «про Ивана Таранова»,

Музыкальные заставки к ТВ шоу и передачам 
Музыкальное оформление телевизионных заставок к передачам телекомпаний «Класс!», «Лестница», «Пока все дома»

Актерские работы

Театр 
 «Переход», ЦДиР совместно со студией SounDrama, 2006 г. реж. Владимир Панков
 «Морфий», Театр Et Cetera, режиссёр В. Панков, Москва, 2006 г.
 «Гоголь. Вечера Часть I», Студия SounDrama совместно с Центром им Вс. Мейерхольда и компанией «Театральные решения», режиссёр В. Панков, г. Москва, 2007 г.
 «Молодец», Театр Наций совместно с Студией SounDrama, режиссёр В. Панков, г. Москва, 2007 г.
 «Гоголь. Вечера Часть II», Студией SounDrama совместно с Центром им Вс. Мейерхольда и компанией «Театральные решения», режиссёр В. Панков, г. Москва, 2008 г.
 «Свадьба», Чеховский фестиваль совместно с Национальным Белорусским театром им. Я. Купалы, 2009 г. реж. Владимир Панков
 «Гоголь. Вечера» Часть III. 2009 г. Центр им Вс. Мейерхольда, Студия SounDrama, «Театральные Решения», Режиссёр В. Панков, г. Москва.
 «Ромео и Джульетта», Театр Наций, 2009 г.реж. Владимир Панков
 «Синдром Орфея», Театр Види-Лозанн (Лозанна, Швейцария), 2012 г. реж. Владимир Панков
 «Двор», Гоголь-Центр, 2014 г. реж. Владимир Панков

Участие в кинофильмах 
Один из главных героев документального фильма «Фабрика чудес» (серия «Композитор») реж. Алексей Вахрушев. 2008 г.

Музыкальные фрагменты творчества

Аранжировки 
Музыкальные фрагменты аранжировок

Музыка для театральных постановок 
Музыкальные фрагменты   из спектакля «Любовь. Письма», Театр им. Пушкина, 2011 г. реж. Юлия Меньшова

Музыка для мюзиклов 
Музыкальные фрагменты  мюзикла «Три Ивана» ,2017 г. ,Театр им. А.С. Пушкина, Реж. Игорь Теплов

Музыка для документальных фильмов 
Музыкальные фрагменты фильма «Busy inside».Россия-США, реж. Ольга Львов.  2019 г.

Музыкальные фрагменты  «The long breakup». Украина-Россия, продюсер Катя Содак, реж. Ольга Львов.  2019г.   

Музыкальные фрагменты  фильма  «Youth TV Bridge» Россия-США, Реж. Ольга Львов

Примечания

Ссылки 
1 https://www.pbima.com/#winners

2 https://mults.info/mults/?id=2436

3 https://www.animator.ru/db/?p=show_film&fid=6820

4 https://animator.ru/db/?p=show_person&pid=54

5 https://teatrpushkin.ru/spektakli/detail/tri-ivana/

6 https://teatrpushkin.ru/spektakli/detail/kamernyy-teatr-100-let-spektakl-posvyaschenie/

7 https://et-cetera.ru/performance/utinaya-okhota/

8 http://m-g-t.ru/performance/mat/

9 https://www.imdb.com/title/tt8482838/

10 https://www.thelongbreakupfilm.com/

11 https://soundcloud.com/nikorus/sets/arrangement

12 https://soundcloud.com/nikorus/sets/music-for-theatrical-production

13 https://soundcloud.com/nikorus/sets/musical-for-children-three-ivans-fragments

14 https://soundcloud.com/nikorus/sets/the-long-breakup-fragments

15 https://soundcloud.com/nikorus/sets/youth-tv-bridge
 Александр Гусев на Аниматор.ru
 Александр Гусев на сайте студии SounDrama
 Александр Гусев на сайте студии Пилот
  Авторы проекта «Гора самоцветов»
 Александр Гусев на сайте Российского Авторского Общества
 На фестивале японского кино покажут обновленного «Чебурашку» 
 Мультфильм «Пудя»
1  NEWSRUSSIA.MEDIA "Звуки самоизоляции" (Кроссоверская версия знаменитой «Оды к радости» Бетховена)